Väderskär  kan syfta på:

Finland 

 Väderskär (Vårdö, Åland), 
 Väderskär (Brändö, Åland), 
 Väderskär, Houtskär, Egentliga Finland, Åboland,

Se även 
 Värskär
 Väderholm

Robotskapade Finlandförgreningar